Rapper steht für:
 Rap-Künstler 
 Rapper Sword, Folkloretanz

Rapper ist der Familienname von:
 Irving Rapper (1898–1999), englischer Filmregisseur

Siehe auch
 Raper
 Wrapper